Miejscowości w USA:
 Williamston – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Ingham
 Williamston – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Martin
 Williamston – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Anderson
Gminy w USA:
 Williamston (ang. Williamston Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Martin